24-я танковая Краснознамённая ордена Суворова бригада — танковая бригада Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 20644.

Сокращённое наименование — 24 тбр.

История формирования 
13 сентября 1941 года на базе 105-й танковой дивизии была сформирована 146-я танковая бригада. С 6 по 18 октября 1941 года бригада была переформирована в Горьковском автобронетанковом центре в Сормово по штатам № 010/75 — 010/83 и 010/87 от 13 сентября 1941:
 Управление бригады — 54 чел.
 Рота управления — 175 чел.
 Разведывательная рота — 107 чел.
 24-й танковый полк — 422 чел. (командир — полковник В. К. Бородавкин; начальник штаба — капитан Д. В. Нагирняк)
 1-й танковый батальон
 2-й танковый батальон
 Мотострелково-пулемётный батальон (после 10.08.1943 — Моторизованный батальон автоматчиков) — 422 чел. (командир — капитан Масленников; комиссар — политрук Данильчук)
 Зенитный дивизион (командир — старший лейтенант С. И. Копыльский; комиссар — старший политрук С. Т. Ананьев)
 Ремонтно-восстановительная рота — 91 чел.
 Автотранспортная рота — 62 чел.
 Медико-санитарный взвод — 28 чел.

Командиром бригады назначен полковник В. П. Зелинский, начальником штаба — майор Г. Я. Сапожков, комиссаром — С. К. Романов.

В октябре 1941 года на вооружение 24-й и 25-й танковых бригад было направлено 28 линейных Т-34 и 23 Т-34 с радиостанцией производства Сталинградского тракторного завода. На начало октября 1941 года в бригаде имелось 44 танка: Т-34 — 18, Т-60 — 22, Т-26 — 2, БТ-5 — 2; БА — 2, мотоциклов — 30, тракторов — 14, ЗИС-5 — 54, ГАЗ-АА — 150, ГАЗ-ААА — 5, штабная — 1, санитарная — 1, легковых — 12, зенитных пушек — 8, 57-мм пушек — 8.

На 18 октября 1941 года в бригаде имелось 58 танков: КВ — 4, Т-34 — 22, Т-60 — 22, Т-26 — 9, БТ — 1.

Участие в боевых действиях

На подольском направлении 

В конце октября-начале ноября 1941 года в состав Западного фронта были включены 4-я, 5-я, 23-я, 24-я, 25-я, 27-я, 28-я и 32-я танковые бригады, 27-й и 125-й отдельные танковые батальоны. Но одновременно 11-я, 17-я, 18-я и 19-я танковые бригады были выведены в резерв фронта на доукомплектование. Командующий фронтом Г. К. Жуков требовал от командиров жалеть танки и не распылять их. В частности, в шифровке командующему 43-й армии Военный совет фронта предупреждал:

Учтите, если Вы также не будете жалеть танки, как не жалели их сегодня, бросая в лоб на противотанковую оборону и от этой бригады (24 танковая бригада) ничего не останется, как не осталось и от хорошей 9-й бригады.

24-я танковая бригада была переброшена на Подольское направление, которое с конца октября прикрывала 9-я танковая бригада, держа оборону на рубеже реки Истья, и обеспечивая основным силам 43-й армии занятие рубежа обороны по реке Нара. 24 октября в районе Кресты-Бунчиха-Каменка-Чубарово (Жуковский район Калужской области) 24-я танковая бригада организовала прочную противотанковую оборону в районе реки Нара. Все танки бригады были поставлены в засады группами по 2-3 машины, между ними установлена телефонная связь. Впереди танковых засад танкисты оборудовали полосу противотанковых препятствий, находящихся под огнём танков. Таким образом, все вероятные направления появления немецких танков контролировались огнём танков и противотанковой артиллерии бригады.

На 28 октября 1941 года в 24-й танковой бригаде Западного фронта находилось 58 танков, в том числе: 4 КВ-1, 22 Т-34, 1 БТ, 9 Т-26, 22 Т-60.

Немецкие войска предприняли несколько лобовых атак на позиции бригады. Ценой больших потерь им удалось потеснить части 24-й танковой бригады, но не удалось прорвать её оборону. В первых числах ноября оборона 43-й армии была на этом участке стабилизирована.

4 ноября 1941 года в состав бригады включён 49-й отдельный танковый батальон, как 134-й отдельный танковый батальон.

Во второй половине ноября противник не вёл активных действий на центральном участке Западного фронта. Однако наличие здесь значительных сил противника (пять армейских и один танковый корпус) вынуждало советское командование держать достаточно сил для отражения возможного наступления противника. Танковые части располагались в противотанковых опорных пунктах совместно с артиллерией и стрелковыми дивизиями. 24-я танковая бригада (в составе 43-й армии) обороняла район Каменки на Малоярославецком шоссе методом танковых засад.

На 16 ноября 1941 года в бригаде (33-я армия, Западный фронт) находилось 37 танков, в том числе: 3 КВ-1, 11 Т-34, 23 лёгких танка. Танки в количестве от одной до трёх машин располагались в глубине обороны и на переднем крае в засадах. Засады строились в два эшелона: первый эшелон засад составляли танки 24-й танковой бригады. Во втором эшелоне находились танки 9-й танковой бригады. Ширина полосы обороны составляла 11 км.

На этом направлении против частей 43-й армии действовал немецкий 57-й танковый корпус. Советский танковый заслон был подвижным, маневрировал в зависимости от обстановки, как по фронту, так и в глубину. Отразив атаки танков противника огнём из засад, ударная группа контратаковала и вынуждала противника переходить к обороне. По оценке российского историка М. В. Коломийца, метод применения танков в составе опорных противотанковых пунктов, системой засад в сочетании с контратаками достиг в ноябре 1941 года своего совершенства в исполнении 20-й, 24-й, 26-й, 9-й танковых бригад и 27-го отдельного танкового батальона.

Одновременно, 43-я армия создавала систему заграждений путём затопления местности, постройки противотанковых препятствий, дотов и дзотов. На главных направлениях подготавливались вторые полосы обороны. Это позволило высвободить часть танковых бригад с центра на фланги Западного фронта, где противник наносил главные удары. Так, в конце ноября на фланги фронта были последовательно переброшены 19-я, 24-я, 25-я, 31-я, 145-я, 19-я танковые бригады и 112-я танковая дивизия. 27 ноября 24-я танковая бригада сосредоточилась в районе Гульнево, Шихово, Медведково (Дмитровский район Московской области).

На солнечногорском направлении 
В конце ноября 1941 года на солнечногорском направлении в связи с выдвижением немецкой 2-й танковой дивизии в район Холмы, Льялово и Клушино возникла угроза дальнейшего продвижения противника из этих районов в направлении Химки и Красная Поляна. Для её ликвидации командование Западного фронта создало сводную группу войск под командованием генерал-майора танковых войск Ф. Т. Ремизова. В её состав, помимо 24-й танковой бригады, были включены 282-й стрелковый полк 119-й стрелковой дивизии, 1-й отдельный кавалерийский полк, 39-й пушечный артиллерийский полк, 509-й полк ПТО и 145-я танковая бригада (последние были переброшены из 5-й армии; а стрелковый полк 119-й сд — из 31-й армии Калининского фронта).

Вечером 28 ноября части группы перешли в наступление с рубежа Озерецкое, Поярково, Льялово в направлении на Холмы. Однако из-за сильного огня противника с северного берега реки Клязьма, наступление успеха не имело, и советские части были вынуждены отойти на исходные позиции. На следующий день 1-му отдельному кавалерийскому полку удалось выбить противника из Льялово, но восстановить полностью положение в этом районе частям группы не удалось.

29 ноября 24-я танковая бригада вела бой на Рогачёвском шоссе с прорвавшимися танками противника в районе Рождествено-Дмитровка. При этом противник прорвал оборону и вышел на штаб бригады, который удалось спасти от разгрома. 30 ноября противник предпринял комбинированный удар авиацией и танками по частям бригады, отошедшим в деревню Глазово.

К концу ноября натиск противника на стыке между 16-й и З0-й армиями был отбит активными действиями 24-й, 31-й и 145-й танковых бригад и частями группы генерала Лизюкова, стабилизировавших оборону по каналу имени Москвы южнее Икша и рубежу реки Клязьма на участке Поярково, Клушино и Льялово. В тяжёлых оборонительных боях 28-30 ноября более сотни солдат и офицеров бригады были убиты или пропали без вести.

2 декабря части 16-й армии вели ожесточённые бои с пехотой и танками противника. 24-я и 31-я танковые бригады заняли оборону в районе Саморядово.

После боёв конца ноября, принимались срочные меры по пополнению 24-й танковой бригады отремонтированными во фронтовых мастерских танками. Уже 3 декабря танкисты бригады поддерживали наступление моряков 64-й морской стрелковой бригады, которые освободили деревню Кузяево, расположенную в двух километрах от села Белый Раст. Село Белый Раст было превращено немцами в сильный опорный пункт, который обороняли более полка 23-й пехотной дивизии при поддержке танков, артиллерии и миномётов. 4 декабря начался штурм села Белый Раст, которое несколько раз переходило из рук в руки. В ночь с 4 на 5 декабря неожиданной атакой 24-й и 31-й танковых бригад посёлок был занят. Противник потерял подбитыми 11 танков, 6 бронеавтомобилей, 12 автомашин и до роты пехоты. Завершающим был наиболее тяжёлый бой на рассвете 8 декабря, после которого село было окончательно освобождено.

Только один зенитный дивизион бригады за период боёв с 22 октября по 5 декабря 1941 года сбил 16 немецких самолётов различных типов. Участвуя в боях с пехотой (в составе 43-й и 16-й армий), дивизион уничтожил 5 огневых точек и до взвода пехоты противника.

С 22 октября 1941 года 24-я танковая бригада прошла от Подольска до реки Нара, затем от Тарутино до деревни Каменская, 25 ноября 1941 года совершила марш от д. Каменка через Подольск и Москву на Рогачёвское направление под Дмитров. В декабре 1941 года вела наступательные бои на Волоколамском направлении в деревнях Белый Раст, Красная Поляна, Никольское, Рождествено, Нудоль-Шорино и других, освобождала города Солнечногорск и Волоколамск.

На переформировании и в резерве Западного фронта 
На основании приказов Западного фронта № 0024 от 30 января 1942 г. и 20-й армии № 005 от 20 февраля 1942 г., бригада была в полном составе выведена в распоряжение Главного автобронетанкового управления РККА на переформирование и доукомплектование и сосредоточена и расквартирована 7 февраля 1942 г. в районе станции «Лось». При этом, по меньшей мере часть командирского состава, подготовленного на танки Т34, была направлена в Сталинградский Автобронетанковый Центр на укомплектование танковых частей вошедших в состав формируемого в мае 1942 года 13 танкового корпуса. Переформируемая в Московском Автобронетанковом Центре 24 танковая бригада перевооружена на танки КВ. Штаб бригады размещался в клубе Метрогородка, рота управления, рота обслуживания, медсанвзвод, мотострелковый батальон размещались в жилых бараках Метрогородка. Танковые батальоны, противотанковая батарея, зенитная батарея и другие подразделения — в районе станций «Лосиноостровская» и «Перловская».

20 апреля 1942 года бригада вошла в состав 5-го танкового корпуса, сформированного в Московской области.

Участие в операции «Марс» 
В ноябре-декабре 1942 года 24-я танковая бригада в составе 5-го танкового корпуса участвовала во Второй Ржевско-Сычёвской операции (операция «Марс»). 11 декабря 1942 года 5-й танковый корпус начал наступление в юго-западном направлении, пытаясь прорвать рубеж обороны противника между Подосиновкой и Жеребцово, с целью выхода в район Помельницы, Харино, Бородино западнее железной дороги Вязьма-Ржев. 24-я и 41-я танковые бригады совместно со 2-м мотострелковым батальоном 5-й мотострелковой бригады (подполковник Г. Г. Скрипка) повели наступление на Подосиновку, которую с северо-восточного направления штурмовали части 243-й стрелковой дивизии. За 12 декабря в 24-й танковой бригаде потеряно 4 танка КВ и 4 танка Т-70, 13 декабря — ещё 2 КВ. В дальнейшем ожесточённые бои велись в районе деревень Жеребцово и Подосиновка, которые несколько десятков раз переходили из рук в руки, в результате чего район боёв за них получил название «Долина смерти». После двух безуспешных попыток взять эти населённые пункты, состоявшихся 11 и 12 декабря, по устному распоряжению командира 5-го танкового корпуса оставшийся личный состав мотострелково-пулемётного батальона бригады был передан 5-й мотострелковой бригаде, а сама 24-я танковая бригада вошла в оперативное подчинение 379-й стрелковой дивизии. Однако замысел усилить стрелковую дивизию танками не удался, наступление на Жеребцово и Подосиновику захлебнулось, и с 8.00 утра 19 декабря 1942 г. обескровленная бригада была выведена на переформирование.

Дальнейший боевой путь 

В декабре 1943 года 24-я танковая бригада в составе 5-го танкового корпуса принимала участие в Городокской операции. Поддерживала действия 47-й стрелковой дивизии (полковник Г. И. Чернов) 4-й ударной армии.

В июле 1944 года 24-я танковая бригада в составе 5-го танкового корпуса принимала участие в Режицко-Двинской операции. После первых суток боёв к 11 июля была полностью прорвана фронтовая линия немецкой обороны: войска продвинулись на 10-15 километров, а передовые группы — свыше 20 километров. Немецкое командование начало поспешно отводить части 389-й, 87-й, 24-й пехотных дивизий с рубежа рек Нища и Дрисса на северо-запад.

С целью развития успеха на этом направлении командующий 2-го Прибалтийского фронта генерал-полковник А. И. Ерёменко решил ввести в образовавшийся прорыв фронтовой резерв — основные силы 5-го танкового корпуса. Согласно отчёту 5-го танкового корпуса, «…предварительным решением командира корпуса было намечено: 24 ТБР с частями усиления совместно с 29 СД 100 СК прорвать оборону противника на участке Вожане-Горбули и действуя в общем направлении Запалишки, м. Росица овладеть М.Пустыня. В последующем, действуя в направлении Гейби, Мягланы, ударом с северо-востока совместно с 41 и 70 ТБР овладеть г. Краслава.» Из отчёта 24 ТБР, «…в момент получения сигнала выхода в прорыв задача изменилась на Дагда через Асуни и до личного состава из-за отсутствия времени доведена не была…» По итогам трёх дней боёв, действия корпуса на данном направлении были признаны штабом фронта бесперспективными, и 21 июля корпус, совершив 25 км марш, сосредоточился в исходном районе Скайиста Сейкали, Воини для совместного наступления с 4-й ударной армией на участке озеро Дзидза-Эззерс — озеро Волкона с целью прорыва обороны противника, перерезать шоссе Двинск-Резекне на участке Малиновка и последующим ударом с северо-востока овладеть городом Двинск (ныне Даугавпилс, Латвия).

22 июля 1944 года, продолжая наступать за 41-й танковой бригадой, танкисты 24-й танковой бригады вышли в район Берёзовка, имея 14 танков Т-34. Ещё 10 танков Т-34 отстало в пути из-за технических неисправностей. Потерь в матчасти и личном составе от огня противника бригада не имела. В 10:00 в местечке Лиэль-Трули 2-й танковый батальон был встречен огнём трёх «Фердинандов» и двух зенитных установок из района Лейкуми, и, потеряв один танк сгоревшим, отошёл в кустарник западнее Лиэль-Трули, откуда вёл огневой бой с самоходными установками противника. По немецким данным, в районе Лиэль-Трули 290-я пехотная дивизия располагала 912-й бригадой штурмовых орудий, а также 2-й ротой 909-й бригадой штурмовых орудий, которые совместно с подошедшими шестью «Тиграми» немецкого танкиста-аса лейтенанта Ганса Бёльтера (502-й тяжёлый танковый батальон) вели бой с советскими танками. По немецким данным, здесь были уничтожены 6 танков Т-34 и несколько грузовиков с противотанковыми орудиями.

В составе 
Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 с 21.10.1941 по 05.02.1942;
 с 01.05.1942 по 13.08.1943;
 с 31.10.1943 по 14.11.1944.

Командование бригады

Командиры бригады 
 Зелинский, Василий Петрович (10.10.1941 — 15.03.1942), полковник;
 Сытник, Владимир Владимирович (16.03.1942 — 17.07.1943), полковник (убит 18.08.1943);
 Бородавкин, Василий Константинович (18.07.1943 — 25.05.1944), полковник;
 Давиденко, Василий Антонович (26.05.1944 — 19.07.1944), подполковник;
 Никитин, Сергей Игнатьевич(20.07.1944 — 27.07.1944), подполковник;
 Пузырёв, Вячеслав Алексеевич (01.08.1944 — 23.09.1944), подполковник;
 Галант, Овсей Иосифович (24.09.1944 — 05.10.1944), подполковник;
 Пузырёв, Вячеслав Алексеевич (06.10.1944 — 10.06.1945), подполковник

Военные комиссары, с 9.10.1942 — заместители командира бригады по политической части 
 Романов Сергей Кириллович (10.10.1941 — 26.06.1942), старший батальонный комиссар;
 Фомин Николай Иванович (26.06.1942 — 16.06.1943), старший батальонный комиссар, с 6.12.1942 подполковник

Начальники штаба бригады 
 Сапожников Георгий Яковлевич (10.10.1941 — 04.1942), майор;
 Казаков Пётр Фёдорович (04.1942 — 10.1943), майор;
 Никитин Василий Антонович (10.1943 — 07.1944), подполковник;
 Мазаев Фёдор Александрович (08.1944 — 10.06.1945), подполковник

Начальники политотдела, с 06.1943 он же заместитель командира по политической части 
 Захарченко Илья Фёдорович (10.10.1941 — 01.03.1942), батальонный комиссар;
 Штейнбук, Гирш Лейбович (01.03.1942 — 16.06.1943), старший батальонный комиссар, с 6.12.1942 подполковник;
 Махначев, Георгий Александрович (16.06.1943 — 14.07.1944), майор, с 13.08.1943 подполковник;
 Тукмаков, Борис Филиппович (14.07.1944 — 19.09.1944), подполковник;
 Козловский, Леонид Иосифович (19.09.1944 — 14.07.1945), подполковник

Заместители командира 
 Сериков, Михаил Георгиевич (сентябрь—28.10.1941), полковник (28.10.1941 ранен).

Отличившиеся воины бригады 
Герои Советского Союза:

Награды

Память 
На братской могиле в центре села Белый Раст установлен мемориал морякам-тихоокеанцам 64-й морской стрелковой бригаде и танкистам 24-й танковой бригады. Первоначально здесь были захоронены останки моряков, погибших в боях за село Белый Раст. На могиле был установлен памятник, который в 1960-е годы был заменён на новый, сохранивший флотскую атрибутику первого: муляжи флотских бескозырок с надписью на лентах «Тихоокеанский флот» и тяжёлый флотский якорь у подножия. Впоследствии к нему ветераны-танкисты 24-й танковой бригады добавили секцию танковых траков.

В музее «Боевой путь 5-го Двинского танкового корпуса» (Центр образования № 1099, улица Ротерта д.5) представлены карты, маршруты, портреты солдат, письма и другие предметы, относящиеся к 24-й танковой бригаде.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны